Rafiki ist:

 das Kiswahili-Wort für „Freund“
 ein Vorname, siehe Rafiki (Vorname)
 eine deutsche Ska-Punk-Band, siehe Rafiki (Band)
 ein kenianischer Film von Wanuri Kahiu aus dem Jahr 2018, siehe Rafiki (Film)
 eine der Personenfähren Nala und Rafiki, siehe Nala (Schiff)

Siehe auch:

 Cheeki Rafiki, ein Segelboot